Horvátország
Szent Jakab-kápolna (Radoboj)
 Magyarország
Szent Jakab-kápolna (Ják)